Großenhain steht für:
 Großenhain, Große Kreisstadt im Landkreis Meißen, Sachsen
 Großenhain (Geestland), Ortsteil der Stadt Geestland im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Amtshauptmannschaft Großenhain, 1874 gebildete Amtshauptmannschaft in Sachsen
 Kreis Großenhain, 1952 gebildeter Kreis im Bezirk Dresden

Siehe auch:
 Großhain